Municipio de Munson puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Munson (condado de Henry, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Henry.
 Municipio de Munson (condado de Stearns, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Stearns.
 Municipio de Munson (condado de Geauga, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Geauga.